Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1959 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Jeanne Arth et Darlene Hard battent Beverly Baker et Christine Truman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Jeanne Arth Darlene Hard||align=center|Victoire|| Beverly Baker Christine Truman (3)
|-
|2|| Yola Ramírez Rosie Reyes||align=center|1/2 finale|| Beverly Baker Christine Truman (3)
|-
|3|| Beverly Baker Christine Truman||align=center|Finale'''|| Jeanne Arth Darlene Hard (1)
|-
|4|| Sandra Reynolds Renee Schuurman||align=center|1/2 finale|| Jeanne Arth Darlene Hard (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
Wimbledon Double dames